Virginville, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Virginville, un secteur non constitué en municipalité de Virginie-Occidentale.